Molekulska formula -{C14H12}- se može odnositi na:

 (E)-Stilben
 (Z)-Stilben